Buckler bezeichnet:

 einen Schild, siehe Buckler (Faustschild)
 eine Person, die vor anderen Personen "einen Buckel" macht (also sich verbeugt) und sich dadurch als sehr unterwürfig oder untertänig gibt.
 eine Person, die durch körperliche Arbeit (im Sinn von "rackern") einen krummen Rücken bekommen hat

Buckler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Buckler (1908–1984), kanadischer Schriftsteller
 John Buckler (1770–1851), englischer Künstler und Architekt
 Julius Buckler (1893–1960), deutscher Soldat
 Kevin Buckler (* 1959), US-amerikanischer Autorennfahrer, Rennstallbesitzer und Winzer
 Rich T. Buckler (1865–1950), US-amerikanischer Politiker
 Rick Buckler (* 1955), britischer Schlagzeuger (The Jam)
 Jesse-Björn Buckler (* 1976), deutscher Journalist, Muay Thai- und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer.
 William Buckler (1814–1884), britischer Entomologe